AH6 oder AH 6 steht für:
 Asian Highway 6

AH-6 steht für:
 Boeing AH-6, US-amerikanischer Aufklärungs- und Kampfhubschrauber

A/H6 steht für:
 Influenza-Virus A/H6, siehe Liste von Subtypen des Influenza-A-Virus #H6